Karamoko ist der Familienname folgender Personen:

 Mamoudou Karamoko (* 1999), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Naïma Karamoko (* 1997), Schweizer Tennisspielerin